Астероиды, сближающиеся с Землёй (АСЗ) — астероиды с перигелийными расстояниями, меньшими или равными . Те из них, что в обозримом будущем могут приблизиться к Земле на расстояние, меньшее или равное  (), и имеют абсолютную звёздную величину не слабее 22, считаются потенциально опасными объектами.

Источники 
В Солнечной системе перемещается огромное количество комет и астероидов. Основная их масса (более 98 %) сосредоточена в главном поясе астероидов (расположенном между орбитами Марса и Юпитера), поясе Койпера и облаке Оорта (существование последнего пока подтверждают только косвенные данные). Периодически некоторые объекты этих областей в результате столкновений с соседями и/или под воздействием гравитации более крупных объектов покидают привычные орбиты и могут направляться, в том числе, к Земле.

Существует также немало астероидов, обращающихся вокруг Солнца ближе главного пояса. Тех из них, что сближаются с Землёй, в зависимости от параметров орбиты относят к одной из следующих четырёх групп (традиционно называемых по названию первого открытого представителя):
 амуры (в честь астероида (1221) Амур) — астероиды, чьи орбиты целиком лежат дальше от Солнца, чем земной афелий;
 аполлоны (в честь астероида (1862) Аполлон) — астероиды, чей перигелий находится ближе к Солнцу, чем земной афелий, но большая полуось их орбиты больше земной. Таким образом, они в своём движении не просто проходят близ земной орбиты, а пересекают её (с внешней стороны);
 атоны (в честь астероида (2062) Атон) — астероиды, чей афелий находится дальше от Солнца, чем земной перигелий, но большая полуось их орбиты меньше земной. Пересекают земную орбиту с внутренней стороны;
 атиры (в честь астероида (163693) Атира) — астероиды, чьи орбиты целиком лежат ближе к Солнцу, чем земной перигелий.

Ближе всего к Земле приближались небольшие (диаметром от одного до нескольких метров) астероиды:  (A10sHcN) — до  от центра Земли 14 ноября 2020 года (383 км от поверхности Земли),  — до  от центра Земли 16 августа 2020 года (2946 км от поверхности Земли),  — до  от центра Земли 4 февраля 2011 года,  — до  от центра Земли 31 октября 2019 года,  — до  от поверхности Земли (12 630 км от центра Земли) 9 октября 2008 года (абсолютная звездная величина H=33,2m),  — до  от поверхности Земли (2,02  от центра Земли) 31 марта 2004 года, 2020 JJ — до  от центра Земли (7000 км над поверхностью Земли) 4 мая 2020 года, 2009 VA — до  от центра Земли 6 ноября 2009 года, 2022 FD1 — до  от центра Земли 25 марта 2022 года (8330 км от поверхности Земли).

Некоторые из малых астероидов (например, метровый ) входят в атмосферу Земли метеороидами, подобно метеорам.

История обнаружения 
Исторически первым из астероидов с близкой к Земле орбитой был открыт астероид (433) Эрос, относящийся к амурам (в 1898 году). Самый крупный астероид-амур — (1036) Ганимед (который не следует путать с одноимённым спутником Юпитера), его диаметр составляет приблизительно  (у Эроса — около ).

  — имеет тёмную поверхность, его диаметр — около . 8 ноября 2011 года в 15:28 по времени Тихоокеанского побережья США () пролетел на расстоянии около  от Земли, что составляет примерно 85 % расстояния от Земли до Луны.
  — открыт 27 апреля 2006 года. Первоначальные расчёты показали значимую вероятность столкновения этого астероида с Землёй, однако эти расчёты не подтвердились, и в течение ближайшего столетия столкновение с этим небесным телом Земле не угрожает.
  — имеет необычное очень быстрое вращение ().
  — обнаружен за  до того, как сгорел в атмосфере над Суданом 7 октября 2008 года.
  — обнаружен 28 февраля 2009 года (за три дня до того, как он приблизился к Земле на минимальное расстояние) астрономом Робертом Макнотом, изучавшим фотографии, полученные при помощи телескопа системы Шмидта из обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии. Астероид максимально сблизился с Землёй 2 марта 2009 года (16:44 по московскому времени; по информации Планетарного общества — 13:44 по Гринвичу). Размеры — 20—50 (27—40) метров. Расстояние до Земли — 66 (72) тыс. км. Разброс цифр связан с тем, что диаметр астероидов вычисляется на основании их альбедо — отражающей способности. Так как астрономы точно не знают, какое количество света отражает поверхность , они исходят из средних значений. Скорость движения (в момент нахождения на минимальном расстоянии от Земли) — 20 км/с. При столкновении энергия взрыва равнялась бы 1 мегатонне (одна ядерная бомба большой мощности) в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: ударной волной Тунгусского метеорита (взорвался в атмосфере над Сибирью 30 июня 1908 года) были повалены 80 млн деревьев на территории около 2000 квадратных километров, что соответствует в тротиловом эквиваленте взрыву от 10 до 50 мегатонн (с большей вероятностью верхнего уровня оценок).
  — 7-метровое небесное тело, прошедшее на расстоянии около  от Земли 6 ноября 2009 года.
  — обнаружен 11 января 2010 года. Размер объекта — около . 13 января около 12:48 по Гринвичу (15:48 по московскому времени) прошёл на расстоянии  от Земли. Интересен тем, что период его обращения по орбите почти равен одному году. Было выдвинуто предположение, что этот объект представляет собой обломок искусственного спутника.
  — открыт 8 января 2011. Диаметр — около . Присвоен  по Туринской шкале (данные на февраль того же года)
  — околоземный астероид группы Аполлон диаметром ~25—49 метров.
  — открыт 1 марта 2013 года гавайской обсерваторией Pan-STARRS. Опасности столкновения с Землёй не было, 4 марта астероид пролетел мимо Земли на расстоянии примерно 362 тыс. км.
  — диаметр . 7 сентября 2014 года пролетел от Земли на расстоянии около  километров.
  — диаметр . 25 июля 2019 года пролетел на расстоянии около  километров.
  — диаметр . 27 января 2023 года пролетел на расстоянии около  километров от поверхности Земли.

Проблемность обнаружения

Финансовые 
Поиск агентством NASA мелких объектов в несколько метров затруднён по финансовым причинам. На 2007 год 769известных астероидов и комет, диаметр которых не превышает , наблюдаются достаточно не пристально. По состоянию на 2007 год NASA отслеживает в основном самые крупные космические объекты, диаметр которых составляет более километра.

Технические 

Многие из мелких астероидов-метеороидов обнаруживаются всего за несколько часов до падения (например, ), что даёт мало возможностей предотвращения последствий.

Текущее состояние 
За всё время наблюдения зарегистрировано около , которые проходят на расстоянии до  от Земли.

См. также 
 Потенциально опасные объекты
 Защита от астероидов
 Палермская шкала
 Туринская шкала
 День Астероида

Примечания

Ссылки 
 Злобин А. Е. Квазитрёхмерное моделирование воздействия Тунгусской кометы 1908 года, статья в трудах AIAA 2007 Planetary Defense Conference
 Финкельштейн А., член-корр. РАН. Астероиды угрожают Земле. Наука и жизнь, № 10, 2007, стр. 70—73.
 
 
 Радиолокационные исследования астероидов, сближающихся с Землёй
 Комиссия МАС по АЗС
 13-летний школьник исправил ошибку NASA (казус с астероидом Апофис) 16.04.2008.
 Каталог орбитальной эволюции малых тел Солнечной системы
 Астероиды — траектория катастрофы. Телестудия Роскосмоса, 2012.
 

 
Классификации астероидов
Опасные факторы космического пространства